LDL peut faire référence à :
 Lipoprotéine de basse densité (low density lipoprotein)
 Ligue des droits et libertés du Québec (1963-), anciennement Ligue des droits de l'Homme (LDH 1963-1978).
 Langage de Description de Langages.

LdL peut faire référence à :
 Lernen durch Lehren, une méthode d'enseignement mutuel répandue en Allemagne depuis les années 1980,

LdL peut faire référence à :
 Ldlc, Symbole boursier des actions de la société LDLC.COM cotée à la bourse de Paris,